LNH – Linfoma non Hodgkin
LNH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Lake Nash (Australia)